Andriej Kirilenko – rosyjski koszykarz,
 Andriej Kirilenko (polityk)
 Marija Kirilenko

Zobacz też 
 Kyryłenko